

Miejscowości w Polsce 
 Jedlice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek
 Jedlice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany